Il doppio  del BNP Paribas Masters 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Rohan Bopanna e Mahesh Bhupathi erano i detentori del titolo ma Bhupathi ha deciso di non partecipare. Bopanna ha fatto coppia con Édouard Roger-Vasselin venendo sconfitti nei quarti di finale.

Bob e Mike Bryan hanno sconfitto in finale Alexander Peya e Bruno Soares per 6-3, 6-3.

Teste di serie
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Alexander Peya /  Bruno Soares (finale)
 Marcel Granollers /  Marc López (quarti di finale)
 Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinale)

  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (quarti di finale)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (secondo turno)
  Daniel Nestor /  Leander Paes (secondo turno)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

ATP World Tour 2013
BNP Paribas Masters 2013